

Prénom 
 
 Zakou est un prénom masculin japonais, qui traduit la force ou puissance.

Autre 
 Zakou est un village algérien.